People (ранее People Weekly) — американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаётся Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. В 2006 году тираж журнала составлял 3,75 миллиона экземпляров. People ежегодно составляет списки знаменитостей, такие как «самые красивые люди», «лучше и хуже всего одевающиеся» и «самый сексуальный мужчина».

Teen People 
В 1998 году появилась молодёжная версия журнала — Teen People. Однако 27 июля 2006 года она прекратила своё существование. Причинами закрытия послужили как недостаток рекламных предложений, так и высокая конкуренция на рынке. Последним номером стал сентябрьский 2006 года, а остаток года подписчики вместо Teen People получали журнал Seventeen'

 Sexiest Man Alive 
Ежегодно журнал определяет Самого сексуального мужчину''. Двукратными обладателями этого звания становились Брэд Питт (1995, 2000), Джордж Клуни (1997, 2006) и Джонни Депп (2003, 2009). Ричард Гир также был дважды избран, но в разных категориях: «Sexiest Couple» (1993) и «Sexiest Man» (1999).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала

Еженедельные журналы
Журналы США
Печатные издания, возникшие в 1974 году
Дочерние компании WarnerMedia